Osoby o tym nazwisku:
 George Herbert Pethybridge – brytyjski botanik, mykolog i fitopatolog
 Kerryn Pethybridge-Rim – australijska biathlonistka